Mount Morris puede referirse a:
 Mount Morris (Illinois), villa en el condado de Ogle, estado estadounidense de Illinois.
 Mount Morris, ciudad en el condado de Genesee, estado estadounidense de Míchigan.
 Mount Morris (Nueva York), pueblo en el condado de Livingston, estado estadounidense de Nueva York.
 Mount Morris (villa), villa en el condado de Livingston, estado estadounidense de Nueva York.
 Mount Morris (Pensilvania), área no incorporada en el condado de Greene, estado estadounidense de Pensilvania.
 Mount Morris (Wisconsin), pueblo en el condado de Waushara, estado estadounidense de Wisconsin.
 Municipio de Mount Morris , varios municipios en Estados Unidos.